Krumbiegel ist der Familienname folgender Personen:

 Crock Krumbiegel (* 1955), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Dana Krumbiegel (* 1969), deutsche Fußballspielerin
 Günter Krumbiegel (1926–2014), deutscher Paläontologe
 Gustav Hermann Krumbiegel (1865–1956), deutscher Botaniker und Gartenarchitekt
 Ingo Krumbiegel (1903–1990), deutscher Zoologe und Tierrechtsaktivist
 Markus Krumbiegel (* 1971), deutscher Richter
 Martin Krumbiegel (* 1963), deutscher Sänger, Chorleiter und Musikwissenschaftler
 Paulina Krumbiegel (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Sebastian Krumbiegel (* 1966), deutscher Sänger (Die Prinzen)
 Stephan Krumbiegel (* 1964), deutscher Filmeditor
 Ulrike Krumbiegel (* 1961), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Crumbiegel
 Fischer-Sannemüller-Krumbiegel, deutsche Musikerfamilie